Фі́лліпс () — англійське прізвище, похідне від особового імені Філіп (український варіант — Пилип).

Відомі носії прізвища

А 
 Айла Філліпс (;  2012) — член британської королівської сім'ї, молодша дочка Пітера Філліпса.
 Андре Філліпс (;  1959) — американський легкоатлет, що спеціалізується на бігу з бар'єрами, олімпійський чемпіон (1988).

Б 
 Белінда Філліпс (;  1958) — ямайська спортсменка-плавчиня.
 Брендон Філліпс (;  1954) — англійський та ямайський футболіст і тренер
 Брюер Філліпс (; 1924—1999) — американський блюзовий гітарист.

В 
 Вільям Деніел Філліпс (;  1948) — американський фізик, лауреат Нобелівської премії з фізики (1997).
 Вільям Олбан Філліпс (; 1914—1975) — новозеландський економіст середини XX століття.

Г 
 Грем Філліпс (;  1979) — британський псевдожурналіст, співробітник російських державних телеканалів Russia Today та «Звезда».
 Голлі Філліпс (;  1969) — канадська письменниця у жанрі наукової фантастики та фентезі[1

Д 
 Двайт Філліпс (;  1977) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (2004).
 Девід Філліпс (;  1987) — англійський хокеїст.
 Джек Філліпс (; 1887—1912) — британський радіотелеграфіст, старший радист «Титаніка» під час його єдиного рейсу.
 Джон Лінч Філліпс (;  1951) — американський астронавт НАСА, бортінженер, доктор наук, капітан ВМС США.
 Джон Філліпс (; 1935—2001) — американський співак і композитор, лідер групи «The Mamas & the Papas».
 Джонатан Філліпс (;  1982) — валлійський хокеїст.

Е 
 Едвін Персі Філліпс (; 1884—1967) — південноафриканський ботанік і систематик.
 Ерл Філліпс (; 1920—1990) — американський блюзовий ударник.

З 
 Зара Філліпс (;  1981) — британська вершниця, онука королеви Єлизавети II.

К 
 Калвін Філліпс (;  1995) — англійський футболіст, півзахисник.
 Кевін Філліпс (;  1973) — англійський футболіст, нападник.
 Клод Філліпс (; 1846—1924) — англійський письменник, історик мистецтва і критик
 Кріс Філліпс (;  1978) — канадський хокеїст.

М 
 Майк Філліпс (;  1941) — британський письменник і тележурналіст гаянського походження.
 Марк Філліпс:
 Марк Філліпс (;  1948) — британський вершник, олімпійський чемпіон (1972).
 Марк Філліпс (;  1961) — прем'єр-міністр Гаяни.
 Мішель Філліпс (, уроджена Холлі Мішель Гілліам;  1944) — американська співачка і акторка, учасниця гурту «The Mamas & the Papas».

Н 
 Натаніель Філліпс (;  1997) — англійський професійний футболіст, центральний захисник.

О 
 Отем Філліпс (, уроджена Отем Келлі; 1978) — член британської королівської родини, дружина Пітера Філліпса сина принцеси Анни.

П 
 Пітер Філліпс (;  1977) — член британської королівської родини, син принцеси Анни та її чоловіка Марка Філліпса.

С 
 Саванна Філліпс (;  2010) — член британської королівської родини, старша донька Пітера Філліпса та Отем Філліпс.
 Саймон Філліпс (,  1957) — джазовий та роковий ударник. Найбільш відомий за виступами у гурті Toto.
 Сем Філліпс (; 1923—2003) — виробник платівок, який відіграв важливу роль у виникненні жанру рок-н-рол.
 Семюел Філліпс (; 1921—1990) — американський військовий діяч, директор Агентства національної безпеки США (1972—1973).

Т 
 Тім Філліпс (;  1990) — американський плавець, чемпіон світу з водних видів спорту (2015, 2017).
 Тодд Філліпс (;  1970) — американський сценарист і кінорежисер.

Інше 
 «Капітан Філліпс» () — американський пригодницький трилер режисера Пола Ґрінґрасса, що вийшов 2013 року.
 Марк Філліпс () — псевдонім двох авторів наукової фантастики  і Рендалла Гаррета

Див. також 
 Райт-Філліпс

Примітки